La Rivera kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 La Rivera, Bolivia, ort, Oruro,

Mexiko 

 La Rivera, Guerrero, ort, Tlalixtaquilla de Maldonado, 
 La Rivera, Oaxaca, ort, Santa María Tonameca, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar